El Profesor puede referirse a:

 El Profesor, alias de Hulk (La Masa), personaje de ficción de Marvel Comics.
 El Profesor, alias del Chacal, personaje de ficción de Marvel Comics.
 El profesor, película italiana dirigida por Giuseppe Tornatore en 1986.
 El Profesor (novela): Primera novela escrita por Charlotte Brontë.